berg geaderd witje
 groot geaderd witje
 klein geaderd witje